Валён Бери́ша (; род. 7 февраля 1993, Мальмё, Швеция) — косоварский футболист, полузащитник французского клуба «Реймс», выступающий на правах аренды за «Мельбурн Сити» и сборной Косова.

Биография 
В 2009—2012 годах выступал за клуб «Викинг».

В 2012—2018 годах выступал за клуб «Ред Булл».

С 2018 года выступает за клуб «Лацио».

Достижения 
 Чемпион Австрии (5): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Австрии (3): 2013/14, 2014/15, 2016/17
 Обладатель Кубка Италии: 2018/19

Личная жизнь 
Младший брат, Ветон, тоже футболист. Выступает за клуб «Рапид».

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 10 матчей / 1 гол; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Футболисты Косова
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Косова по футболу
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Реймс»